Grünberg (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
 Peter Grünberg (1939), Duits natuurkundige, Nobelprijswinnaar in 2007

Grünberg is tevens de oude naam van twee voormalige Duitse steden in wat nu Polen is:
 Zielona Góra (stad) (Grünberg in Schlesien), in het Poolse woiwodschap Lubusz, gelegen in de powiat Zielona Góra
 Grybów (stad) (Grünberg), in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, gelegen in de powiat Nowosądecki

Grunberg zonder trema verwijst naar:
 Arnon Grunberg (1971), Nederlands auteur